Gerin steht für:

 Gerin (Krater), Krater auf dem Saturnmonds Iapetus.
 Merlin Gerin, ehemaliges französisches Elektrotechnikunternehmen

Gerin ist der Familienname folgender Personen:

 André Gerin (* 1946), französischer Politiker der Parti communiste français (PCF)
 John L. Gerin, US-amerikanischer Mediziner
 Terry Gerin (* 1975), US-amerikanischer Wrestler
 Richard Gerin, österreichischer Rennfahrer
 Bernard Gerin, Produzent
 Katharina Gerin, Schauspielerin
 Étienne Gérin (1757–1810), haitianischer General und Politiker
 Winifred Gérin (1901–1981), englischer Biograf

Siehe auch:

 Vita-Gerin/Vita Gerin – ein sogenanntes Kombinationspräparat, welches unter anderem Adenosin und Dimethylaminoethanol enthält